Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 169001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 lutego 2001 do 10 października 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

169001-169100

169101-169200

169201-169300

169301-169400

169401-169500

169501-169600

169601-169700

169701-169800

169801-169900

169901-170000

Przypisy 

Lista planetoid 169001-170000